El Grand Prix de Stuttgart 2012, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 35a edició del torneig i es va celebrar entre el 21 i el 29 d'abril de 2012 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012